Александр Андреевич Майборода (30 сентября 1924 года, село Белозерское, Уральская область — 13 февраля 1987 года, Магнитогорск, Челябинская область) — бригадир слесарей-монтажников Магнитогорского монтажного управления треста «Востокметаллургмонтаж» Министерства строительства РСФСР, Челябинская область. Герой Социалистического Труда (09.08.1958).

Биография 
Родился 30 сентября 1924 году в селе Белозерское в украинской семье.

С 1942 года постоянно проживал в Магнитогорске. Обучился в школе фабрично-заводского дела. С 1942 года работал слесарем в Магнитогорском отделение «Востокметаллургмонтаж». В 1949 году назначен бригадиром слесарей-монтажников. Его бригада участвовала в сооружение более 30 агрегатов на Магнитогорском металлургическом комбинате. Постоянно командировался на различные Всесоюзные стройки. Так участвовал в строительстве объектов Днепродзержинского металлургического завода, участвовала в монтаже трубопроводов Орско-Халиловского металлургического завода, в сооружении конвейерных линий на Аркалыкском и Тургайском рудниках, в строительстве агломерационной фабрики Усть-Каменогорского свинцово-цинкового комбината.

Автор большого количества новшеств и предложений по монтажу зданий и сооружений. Известен как наставник молодых рабочих.

Указом от 9 августа 1958 года за выдающиеся успехи в строительстве Александр Майборода был удостоен звания Герой Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот".

С 1974 - инструктор по передовым методам монтажа. С 1984 на заслуженном отдыхе.

Умер 13 февраля 1987 году. Похоронен на Правобережном кладбище в Магнитогорске.

Награды 
Имеет следующие награды, за трудовые успехи:
 Герой Социалистического Труда (09.08.1958);
 Орден Ленина (09.08.1958).
 Медаль «За трудовую доблесть» (22.12.1955)

Почётный строитель РСФСР.

Ссылки 
Сайт Герои страны

Похороненные на Правобережном кладбище (Магнитогорск)